Thiago Alves peut désigner :
 Thiago Alves (1982-), un joueur de tennis brésilien ;
 Thiago Alves (1983-), un pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes ;
 Thiago Alves (1986-), un joueur brésilien de volley-ball ;
 Thiago Carleto Alves (1989-), un joueur de football brésilien.